TWA:

 Trans World Airlines — авиакомпания США.
 TW Гидры — ассоциация звёзд, расположенных в созвездии Гидра.
 TWA-5 B — звезда, которая находится в созвездии Гидра.